Эмилиа́но Альби́н (; род. , Саусе, департамент Канелонес) — уругвайский футболист, защитник и полузащитник клуба «Сан-Мартин де Тукуман».

Биография 
Эмилиано Альбин — воспитанник футбольной школы «Пеньяроля», но в детстве и на юношеском уровне успел поиграть за местные любительские команды — «Артигас» и «Ливерпуль» (Канелонес).

После того, как Альбин поступил на Сельскохозяйственный факультет в университете Монтевидео в 2008 году, он стал выступать за четвёртый состав «Пеньяроля». В этой возрастной категории он стал чемпионом Уругвая. В основном составе ауринегрос дебютировал уже в рамках чемпионата сезона 2009/10 против «Монтевидео Уондерерс». В своей первый сезон он провёл 16 матчей и стал победителем чемпионата Уругвая.

В сезоне 2010/11 Альбин стал уже игроком основы. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2011 года, в котором «Пеньяроль» впервые за 24 года дошёл до финала, Альбин стал одним из ключевых игроков в обороне команды, причём, учитывая его позицию на фланге обороны, он зачастую участвовал и в атакующих действиях команды, выступая в качестве классического латераля. Всего в том турнире он принял участие в 11 матчах «карбонерос».

25 августа 2011 года Эмилиано Альбин забил первый в своей профессиональной карьере гол — в рамках чемпионата Уругвая 2011/12 в ворота «Белья Висты» (3:0).

Альбин был капитаном сборной Уругвая (до 22 лет), которая заняла третье место на Панамериканских играх 2011 года в Гвадалахаре. В середине 2012 года Оскар Вашингтон Табарес, тренер основной сборной Уругвая, возглавивший Олимпийскую футбольную команду, включил Альбина в заявку сборной на Олимпийский футбольный турнир.

 2012 года, после окончания Олимпиады, Альбин перешёл в аргентинскую «Боку Хуниорс». Первый матч он провёл 23 августа против «Индепендьенте» в рамках Южноамериканского кубка, выйдя на замену на 54-й минуте вместо Кристиана Чавеса. В Примере Аргентины Альбин дебютировал через 2 дня, 25 августа, причём в стартовом составе. Он сыграл весь гостевой матч против «Униона», получил жёлтую карточку, а Бока одержала победу со счётом 2:1.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография

Футболисты Уругвая
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Арока»
Игроки ФК «Хувентуд Лас-Пьедрас»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Тукуман